112-й «А» отдельный танковый батальон
 112-й «Б» отдельный танковый батальон
 112-й отдельный сапёрный батальон